Tokai (Aichi), een gemeente in de Japanse prefectuur Aichi
 Tokai (Ibaraki), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki
 Tokai (regio), een subregio van de regio Chubu in Japan. 
 Tokai Guitars Company Ltd, een Japanse gitarenfabrikant
 Tokai (Stad Kaapstad), een deelgemeente van Kaapstad